Mescal – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Cochise
 Mescal – narodowa wódka meksykańska o lekko słomkowym kolorze